Il Montello e Colli Asolani Prosecco spumante è il vecchio nome (fino al 2011) del vino DOCG Colli Asolani - prosecco spumante superiore la cui produzione è consentita nella provincia di Treviso.

Di seguito si riportano i dati relativi alla passata denominazione

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino, chiaro, brillante, con spuma persistente.
odore: gradevole e caratteristico di fruttato.
sapore: secco o amabile di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Montello e Colli Asolani prosecco
Colli Asolani - prosecco
Colli Asolani - prosecco frizzante

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Treviso
Prosecco (vino)
Vini spumanti